Лос Тапија има више значења:

 Лос Тапија (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Тапија (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику